

Anno 
 590 o 590 a.C.

Codici 
 590 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Metzerlen, nel canton Soletta, in Svizzera

Matematica 
 590 – numero